Itanhangá – comune dello stato di Mato Grosso in Brasile
 Itanhangá – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Itanhangá – quartiere della città di Campo Grande in Brasile